est un genre de mouches de la famille des Bombyliidae ou d'insectes diptères brachycères asilomorphes, et de la sous-famille des Bombyliinae.

Présentation 
Le nom scientifique du genre a été valablement publié pour la première fois en 1855 par Loew.

Espèces selon clade 
Le cladogramme selon le Catalogue of Life est :

Espèces fossiles 
 Dischistus tertiarius Nicolas Théobald 1937

Galerie

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Références 

Bombyliidae
Genre de Diptères (nom scientifique)